Zeuthen kan henvise til flere artikler:

Zeuthen (by) – en by i Tyskland
Zeuthen (slægt) – en dansk borger- og adelsslægt